Битва під Бердичевом (1702)
 Битва під Бердичевом (1919)